En japonés, Yayoi tiene dos usos según los kanji empleados. Puede ser 弥生 en cuyo caso hace referencia al mes de marzo o a un nombre propio, o bien puede ser 彌生, tratándose entonces exclusivamente de un nombre propio, tradicionalmente femenino.

Historia 
 El  es la época de la historia japonesa que sigue al período Jōmon, abarcando desde el año 300 a. C. al 250.
 Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :
 El Yayoi, de la Clase Asakaze, activo desde 1905 hasta 1924.
 El Yayoi, de la Clase Mutsuki, activo desde 1926 y hundido en 1942.

Geografía 
Yayoi (Ōita), una población de la Prefectura de Ōita.
Yayoi (Tokio), un área de Tokio.

Personajes reales 
Yayoi Jinguji (弥生), actriz de voz.
Yayoi Kusama (彌生 o 弥生), artista japonesa.
Yayoi Wachi (弥生), diseñador de sonido de Sega.
Yayoi Yoshioka (彌生), médico y activista por los derechos de las mujeres.

Personajes de ficción 
Yayoi, protagonista del manga Mugen Spiral.
Yayoi Fujisawa (やよい), personaje del anime Uchū no Stellvia.
Yayoi Inuzuka (弥生), personaje de la novela, manga y anime Kure-nai.
Yayoi Matsunaga (弥生), personaje del anime Nightwalker.
Yayoi Kunizuka (弥生), personaje del anime Psycho-Pass.
Yayoi (弥生) Yukino (雪野), protagonista del anime Queen Millennia.
Yayoi Shioiri (塩入弥生), personaje del manga y anime Loveless.

Nombres japoneses